USS или U.S.S.:
 USS (, «Сенат США») — высшая из двух палат Конгресса США.
 USS (, «корабль Соединённых Штатов») — префикс, для обозначения кораблей ВМФ США.
 USS ( или ) — префикс к названиям звездолётов в популярном научно-фантастическом франчайзинге «Звёздный путь».
 USS () — компонент операционной системы z/OS; сертифицированная операционная система Unix, оптимизированная под использование на мейнфреймах.

См. также 
 Список статей, начинающихся с USS.